Gyerekrablás a Palánk utcában  Nógrádi Gábor regénye (1983)
 Gyerekrablás a Palánk utcában 1985-ben bemutatott magyar ifjúsági filmvígjáték